Corund ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corund (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Corund (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

Corund ist der Name folgender Flüsse

 Corund (Târnava Mică), Fluss in Rumänien

Siehe auch:
 Korund